Niemcy:
 Engelthal – dzielnica gminy Beratzhausen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona
 Engelthal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga

Inne:
 klasztor Engelthal – klasztory